Khandu ist der Familienname folgender Personen:

 Dorjee Khandu (1955–2011), indischer Politiker
 Pema Khandu (* 1979), indischer Politiker
 Sangay Khandu (* 1985), bhutanischer Fußballspieler